Le mot dérapage peut avoir plusieurs significations :

 Dérapage, une technique de base importante du ski ;
 Dérapage verbal, une production discursive individuelle non préméditée tenue en présence de tiers, généralement en milieu collectif, qui présente un caractère intempestif et déplacé. Le dérapage verbal est plus le fruit d'un emportement momentané que d'un hasard (cas du lapsus).  ;
 Pour un véhicule, un dérapage est l'action d'avancer sans pour autant que les roues ne tournent. Cette action peut être voulue ou non et contrôlée ou non. Un exemple en est le drift. Les principaux systèmes antidérapage sont l'ABS et l'ESP ;
 Dérapage est un événement d'exploration audiovisielle non-narrative, conçu à l'École de design de l'UQAM (Montréal, Québec, Canada).

Œuvres 

 Dérapage, neuvième épisode de la saison 6 de Sous le soleil diffusé en 2000 ;
 Dérapages incontrôlés (Changing Lanes), film américain de Roger Michell, sorti en 2002 ;
 Dérapage (Derailed), film américain de Mikael Håfström, sorti en 2005 ;
 Dérapage (…and the Bag's in the River), troisième épisode de la saison 1 de Breaking Bad diffusé en 2008 ;
 Dérapages, album de bande dessinée de Derib, publié en 2010 ;
 Dérapages, film documentaire canadien de Paul Arcand, sorti en 2012 ;
 Dérapages, mini-série française réalisée par Ziad Doueiri, sortie en 2020.

Notes et références 

Homonymie de titre